Ел Релампаго има више значења:

 Ел Релампаго (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Релампаго (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Релампаго (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Релампаго (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Релампаго (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику